W Czechach
 Kadov – miejscowość i gmina w kraju południowoczeskim, w powiecie Strakonice
 Kadov – miejscowość i gmina w kraju Wysoczyna, w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Kadov – miejscowość i gmina w powiecie Znojmo, w kraju południowomorawskim